Wilhelm Fülle ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Fülle (Fotograf) (1866–1945), deutscher Fotograf und Verleger 
 Wilhelm Karl Vertraugott Fülle (1811–??), deutscher Lehrer und Autor